Il doppio del torneo di tennis Tampere Open 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Branislav Galik e Mario Visconti che hanno battuto in finale Johan Donar e Ola Kristiansson 6-4, 3-6, 7-5.

Teste di serie 

 Bent-Ove Pedersen /  Olli Rahnasto (semifinali)
 Lionnel Barthez /  Paul Wekesa (quarti di finale)

 Brent Larkham /  Martin Stringari (quarti di finale)
 Johan Donar /  Ola Kristiansson (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tampere Open 1994